Лу́ций Кани́ний Галл (; I век до н. э.) — римский политический деятель из плебейского рода Каниниев, консул 37 года до н. э.

Биография 
Луций Каниний был сыном одного из народных трибунов 56 года до н. э. того же имени. Он стал консулом в 37 году до н. э. вместе с Марком Випсанием Агриппой; позже вместо него был назначен консул-суффект, Тит Статилий Тавр.

Консул-суффект 2 года до н. э. того же имени был сыном или внуком Луция Каниния.

Примечания 

Канинии